Stenopsocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Hagen 1866. Stenopsocus ingår i familjen glasvingestövsländor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glasvingestövsländor
Stenopsocus